Honington kan syfta på:

 Honington, Lincolnshire – en ort och civil parish i Lincolnshire, England
 Honington, Suffolk – en ort och civil parish i Suffolk, England
 Honington, Warwickshire – en ort och civil parish i Warwickshire, England